Celestial o «Celestiales» puede referirse a:

Relativo al cielo 
 Cielo 
 Celestial 
 Objeto astronómico 
 Celestial Kingdom, concepto del cielo.
 Deidad celestial, dioses supremos celestes.
 Océano celestial, río celestial.

Música 
 Celestiial, grupo de doom metal.
 Celestial Echoes banda musical de Filipinas.
 Celestial (2006), álbum de RBD.
 Celestial (2006), canción de RBD.
 Celestial (2006), álbum de RBD en portugués.
 Celestial World Tour 2007, gira mundial de RBD.
 Celestial (n/d), álbum de Isis.
 Celestial (n/d), álbum de Circle X.
 Celestial Recordings, discográfica de Estados Unidos.
 Celestial, canción de (Skyharbor), (2012)

Literatura
 Celestiales, raza ficticia de Marvel Comics.
 Caballería celestial, libro de caballerías a lo divino.

Miscelánea 
 Celestial (Chinese), emigrantes chinos. 
 Celestial (Dungeons & Dragons), criaturas celestiales.
 Celestial Movies, cadena de televisión de China.
 Celestial Eye, raza de pez Goldfish.
 Celestial (cómic), raza cósmica de Marvel.